Северино Компаньони (; 4 февраля 1917 года — 1 сентября 2006 год) итальянский лыжник, призёр чемпионата мира, четырёхкратный чемпион Италии. Брат известных лыжников Аристида и Оттавио Компаньони.

На Олимпийских играх 1948 года в Санкт-Морице был 22-м в гонке на 18 км и 6-м в эстафете.

На Олимпийских играх 1952 года в Осло занял 18-е место в гонке на 50 км.

На чемпионате мира 1939 года в Закопане завоевал бронзовую медаль в эстафетной гонке. Так же завоевал бронзу на чемпионате мира 1941 года, но результаты этого чемпионата были впоследствии аннулированы.

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионатов мира
 

Лыжники Италии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1948 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1952 года